Antonio Francesco Paladini (Milà – Lió, segle XVI), músic del Renaixement italià 
 Ettore Paladini (Florència, 1849 - Milà, 1928), actor i director teatral italià 
 Giuseppe Paladini (Milà, primera meitat del XVIII), mestre de capella en la seva ciutat natal